Harpprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ferdinand Harpprecht (1718–1758), deutscher Rechtswissenschaftler
 Christoph Harpprecht (1888–1966), deutscher Theologe
 Christoph Friedrich Harpprecht (1700–1774), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ferdinand Christoph Harpprecht (1650–1714), deutscher  Rechtswissenschaftler
 Georg Friedrich Harpprecht (1676–1754), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich von Harpprecht (1801–1859), deutscher Richter im Königreich Württemberg
 Joachim Harpprecht (* 1953), deutscher Bootsdesigner und Bootsbauer

 Klaus Harpprecht (1927–2016), deutscher Journalist und Buchautor
 Mauritius David Harpprecht (1664–1712), deutscher Rechtswissenschaftler
 Renate Lasker-Harpprecht (1924–2021), deutsche Autorin und Journalistin
 Stephan Christoph Harpprecht von Harpprechtstein (1676–1735), deutscher Rechtswissenschaftler
 Theodor Harpprecht (1841–1885), deutscher Alpinist

Siehe auch:
 Bruno Harprecht (1875–1948), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Operettensänger
 Harbrecht